Pálinkás József (1912–1991) válogatott labdarúgó
 Pálinkás József (1915–1987) iskolatörténész, pedagógus, levéltár-igazgató, főiskolai tanár
 Pálinkás József (1951–2022) kosárlabdaedző
 Pálinkás József (1952) atomfizikus, politikus, egyetemi tanár, az MTA elnöke
 Pálinkás József (1967) SZOT-díjas előadóművész